Le qualificazioni del singolare femminile del Generali Ladies Linz 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Testa di serie 

  Johanna Konta (ultimo turno, Lucky loser)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (ultimo turno)

  Tereza Smitková (primo turno)
  Kiki Bertens (qualificata)
  Aleksandra Krunić (qualificata)
  Klára Koukalová (qualificata)

Qualificate 

  Klára Koukalová
  Kiki Bertens

  Aleksandra Krunić
<li>  Stefanie Vögele

Lucky Loser 

  Johanna Konta

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Generali Ladies Linz 2015